Усухчай, Усух-чай ( — «штык-река») — топоним в России. Слово «усухчай» состоит из лезгинского слова «усух» — штык и азербайджанского «чай» — река.

Усухчай — река в Докузпаринском районе Дагестана, правый приток реки Самур
Усухчай — административный центр Докузпаринского района Дагестана.